Dinitz ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Dinitz (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker
 Simcha Dinitz (1929–2003), israelischer Politiker
 Simon Dinitz (1926–2007), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe